Fothergilla (häxalsläktet) är ett växtsläkte inom familjen trollhasselväxter (Hamamelidaceae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 
Trollhasselfamiljen